Подури има више значења:

 Подури (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Подури (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Подури (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Подури (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Подури (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији